Клапка — фамилия. Известные носители:

 Клапка, Дьёрдь (1820—1892) — венгерский военачальник.
 Клапка, Рудольф (1895—1951) — чехословацкий футболист.